Fréron ist der Familienname folgender Personen:

 Élie Catherine Fréron (1718–1776), französischer Literat, Publizist und Gegner der französischen Aufklärung
 Louis-Marie Stanislas Fréron (1754–1802), Politiker der Französischen Revolution